Компетентные органы — органы исполнительной власти, наделённые юрисдикцией и властью для выполнения каких-либо конкретных задач («компетентность» здесь имеет смысл «право принимать решения»). Термин широко используется как в законодательствах различных стран, так и в международном праве, чтобы избежать упоминания конкретных учреждений («другие компетентные органы», которые могут меняться). В законодательном жаргоне Европейского союза термин обычно означает агентства стран-членов по надзору за функционированием рынков.

В СССР термин часто использовался как эвфемизм для НКВД, МВД, МГБ, КГБ (зашифровка производится через отличительную особенность объекта), в современной России эвфемизм обозначает федеральную службу контрразведки.

Примечания 
 

Правовая терминология